A 2001-es Deutsche Tourenwagen Masters-szezon a bajnokság második szezonja volt a sorozat 2000-es újraindítása óta. A szezon április 22-én kezdődött a Hockenheimringen kezdődött és október 7-én szintén ott is fejeződött be. A címvédő Bernd Schneider volt, aki sikeresen megvédte bajnoki címét, ezzel háromszoros bajnokká avanzsált.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

Eredmények
Pontrendszer
Minden forduló során egy "kvalifikációs" és "bajnoki" versenyt rendeztek.

A "kvalifikációs verseny" során az első három helyezett kapott pontokat:

A "bajnoki verseny" során az első tíz helyezett kapott pontokat:

Versenyzők
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok

Jegyzetek

További információk 
 A német túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Dtm